Sarinda är ett släkte av spindlar. Sarinda ingår i familjen hoppspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar